Lista de clubes de futebol da Inglaterra na temporada 2021-22:

Premier League

Segunda Divisão Inglesa (Championship)

Terceira Divisão Inglesa (League One)

Quarta Divisão Inglesa (League Two)

Quinta Divisão Inglesa (National League)

Sexta Divisão Inglesa (National League North e National League South)

National League South

National League North  

Notas
1 Os times pertencem ao País de Gales porém disputam os campeonatos ingleses ao invés do campeonato local.

Ver também 

 Sistema de ligas do futebol da Inglaterra

Inglaterra
Clubes Futebol Inglaterra